Katharina von Brandenburg ist der Name folgender Personen:

 Katharina von Brandenburg (1602–1644), Prinzessin von Brandenburg und durch Heirat Fürstin von Siebenbürgen und Herzogin von Sachsen-Lauenburg
 Katharina von Sachsen (1421–1476), durch Heirat Kurfürstin von Brandenburg
 Katharina von Brandenburg-Küstrin (1549–1602), Prinzessin von Brandenburg-Küstrin und durch Heirat Kurfürstin von Brandenburg
 Katharina von Braunschweig-Wolfenbüttel (1518–1574), durch Heirat Markgräfin von Brandenburg-Küstrin

siehe auch
 Anna Katharina von Brandenburg (1575–1612), Königin von Dänemark und Norwegen
 Dorothea Katharina von Brandenburg-Ansbach (1538–1604), Burggräfin von Meißen
 Caterina di Balbiano genannt Madame de Brandebourg